Попере́чная опти́ческая си́ла () — явление, при котором лучи света могут притягивать и отталкивать друг друга. Сила действует вдоль оси, перпендикулярной световому пучку. Из-за её действия параллельные лучи могут сходиться или расходиться. Поперечная оптическая сила проявляется только на микроуровне и может быть использована в наноприборах, например, для переключения транзисторов. Экспериментально обнаружена командой исследователей Йельского Университета во главе с Hong Tang.

История

Примечания

Источники 
 Giant transverse optical forces in nanoscale slot waveguides of hyperbolic metamaterials. Optics Express, Vol. 20, Issue 20, pp. 22372-22382 (2012)

Оптика